Bias kan syfta på

 Bias (synsätt) – en persons sätt att värdera och reagera på omvärlden
 Kognitiv bias – något av de psykologiska mönster, som kan få en människas subjektiva bild av omvärlden att avvika från verkligheten
 Konfirmeringsbias – en typ av kognitiv bias och en tendens i mänskligt beteende att omedvetet vara selektivt uppmärksam på sådan information som bekräftar våra egna uppfattningar
 Bias (metodfel) – systematiska fel i insamlandet och tolkningen av data
 BIAS – den negativa förspänningen på gallret i ett elektronrör
 Bias (släkte) – ett fågelsläkte
 Megabyas –  ett fågelsläkte

Personer 
 Bias från Priene ( 500-talet f.Kr.), en av Greklands sju vise
 Bias Bernhoft (1902–1986), norsk revyman
 Bias – pseudonym använd av Per Emanuel Bergstrand

Geografi 
 Bias, Landes – en kommun i departementet Landes i regionen Aquitaine i sydvästra Frankrike